Sekulići je lahko:
 Sekulići, Ozalj (Hrvaška)
 Sekulići, Črna gora